Newby (aus altnordisch Nýbýr = "Neubauer") heißen die Orte

in Nordengland
 Newby (Cumbria)
 Newby (Lancashire)
 Newby (Clapham), North Yorkshire
 Newby (Hambleton), North Yorkshire
 Newby (Harrogate), North Yorkshire

 Newby Wiske, Hambleton, North Yorkshire
 Newby Bridge, Cumbria
 Newby East, Cumbria
 Newby West, Cumbria

in den Vereinigten Staaten:
 Newby (Alabama)
 Newby (Illinois)
 Newby (Kentucky)
 Newby (Oklahoma)
 Newby (Texas)

Newby ist der Familienname folgender Personen:
 Dangerfield Newby (1815–1859), US-amerikanischer Abolitionist
 Eric Newby (1919–2006), englischer Schriftsteller und Autor
 Frank Newby (1926–2001), britischer Bauingenieur
 Howard Newby (* 1947), britischer Soziologe
 Jon Newby (* 1978), englischer Fußballspieler
 Maurice Newby (* 1967), US-amerikanisch-französischer Basketballspieler
 Paula Newby-Fraser (* 1962), US-amerikanische Triathletin
 Percy Howard Newby (1918–1997), englischer Schriftsteller
 Richard Newby, Baron Newby (* 1953), britischer Verwaltungsbeamter, Wirtschaftsmanager, Politiker und Mitglied des House of Lords 
 William Newby (1902–1977), US-amerikanischer Zoologe

Siehe auch:
 Newbie